prawo Grassmanna (elektromagnetyzm)
 prawa Grassmanna (optyka)
 prawo Grassmanna (językoznawstwo)